Une instruction est une forme d'information communiquée qui est à la fois une commande et une explication pour décrire l'action, le comportement, la méthode ou la tâche qui devra commencer, se terminer, être conduit, ou exécuté.

Éducation 

En éducation, l'instruction stricto sensu serait relative aux purs savoir et savoir-faire mais, au sens large, instruction et éducation sont souvent confondues.
 L'instruction à domicile est une forme alternative d'éducation.
 L'instruction obligatoire est l'obligation faite aux parents d'instruire leurs enfants.
 L'Instruction publique est un ancien nom du Ministère de l'Éducation nationale en France.
 L'instruction civique est le nom généralement donné à l’enseignement concernant la citoyenneté et les valeurs qu'un système éducatif veut diffuser.
 L'Instruction d'Hordjédef est un texte appartenant à la littérature didactique de l'Ancien Empire égyptien.

Informatique 
 Une instruction machine se réfère à une opération élémentaire d'un processeur dans une architecture d'ordinateur.
 Une instruction informatique désigne de manière abstraite une étape d'un programme informatique.
 Le nombre d'instructions par seconde est une unité de mesure utilisée en informatique.
 Le jeu d'instructions est l'ensemble des opérations qu'un processeur d'ordinateur peut exécuter.

Droit 
L'instruction est l'étape d'une enquête criminelle qui précède le jugement et qui est menée par le juge d'instruction. C'est l'action d'un juge qui rassemble tous les faits permettant de décider s'il y a lieu, selon le droit, de poursuivre des personnes pour un délit.  
En droit civil québécois, l'instruction est la partie d'un procès civil qui contient l'enquête consacrée à l'administration de la preuve et les débats entre les parties, où celles-ci font leur plaidoirie. 
 L'instruction en droit canon est l'explication d'une loi de l'Église catholique romaine, ou des modalités de mise en œuvre d'une loi.
 Une instruction générale relative à l'état civil est une instruction ministérielle du ministre français de la Justice.

Administration 
 Une instruction interministérielle est une instruction relative à plusieurs ministères, émise par un organisme interministériel. 
 Une instruction de service est une mesure adressée par un chef de service à ses subordonnées (voir par exemple circulaire) afin qu'elle soit suivie d'une exécution.

Musique 
 Instruction est un groupe rock américain.
 Instructions est un album de Jermaine Dupri.

Organisations 
Les Frères de l'instruction chrétienne de Ploërmel forment une congrégation religieuse laïque (au sens de non sacerdotale) catholique d'enseignants fondée en 1819 par l'Abbé Jean-Marie de La Mennais (1780-1860) 
Les Frères de l'instruction chrétienne de Saint-Gabriel sont une congrégation fondée par saint Louis-Marie Grignion de Montfort au début du .